Ali Hammoutène (1917-1962), inspecteur de l'Éducation nationale et directeur adjoint des Centres sociaux éducatifs d'Algérie ;
 Franck Hammoutène (1954-2021), architecte français ;
 Khaled Hammoutène (né en 1978), footballeur algérien.